Mistrzostwa Europy w Szermierce 2013 – 26. edycja mistrzostw Europy odbyła się w Arena Zagreb w Zagrzebiu (Chorwacja) w dniach 16–21 czerwca 2013.

Program

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Skład reprezentacji Polski

mężczyźni

floret 
 Radosław Glonek (Sietom AZS AWFiS Gdańsk) – odpadł w 1/16 finału
 Paweł Kawiecki (Sietom AZS AWFiS Gdańsk) – odpadł w 1/16 finału
 Michał Majewski (AZS AWF Warszawa) – odpadł w 1/16 finału
 Leszek Rajski (Wrocławianie) – odpadł w 1/16 finału
 drużyna (Glonek, Kawiecki, Majewski, Rajski) – zajęła 2. miejsce

szabla 
 Marcin Koniusz (AZS-AWF Katowice) – odpadł w 1/32 finału
 Adam Skrodzki (AZS-AWF Katowice) – odpadł w 1/32 finału
 Michał Kosman (AZS AWF Warszawa) – odpadł w eliminacjach
 Damian Skubiszewski (TMS Zagłębie Sosnowiec) – odpadł w eliminacjach
 drużyna (Koniusz, Kosman, Skrodzki, Skubiszewski) – zajęła 11. miejsce

szpada 
 Krzysztof Mikołajczak (St. Szerm. Legia Warszawa) – odpadł w półfinale 
 Radosław Zawrotniak (AZS AWF Kraków) – odpadł w 1/8 finału
 Michał Adamek (AZS AWF Wrocław) – odpadł w 1/32 finału
 Tomasz Motyka (AZS AWF Wrocław) – odpadł w eliminacjach
 drużyna (Adamek, Mikołajczak, Motyka, Zawrotniak) – zajęła 6. miejsce

kobiety

floret 
 Martyna Synoradzka (AZS AWF Poznań) – odpadła w 1/8 finału
 Karolina Chlewińska (Sietom AZS AWFiS Gdańsk) – odpadła w 1/16 finału
 Hanna Łyczbińska (Sietom AZS AWFiS Gdańsk) – odpadła w 1/16 finału
 Małgorzata Wojtkowiak (Sietom AZS AWFiS Gdańsk) – 1/16 finału
 drużyna (Chlewińska, Łyczbińska, Synoradzka, Wojtkowiak) – zajęła 5. miejsce

szabla 
 Aleksandra Socha (AZS AWF Warszawa) – odpadła w półfinale 
 Katarzyna Kędziora (OŚ AZS Poznań) – odpadła w 1/8 finału
 Matylda Ostojska (AZS AWF Warszawa) – odpadła w 1/16 finału
 Marta Puda (TMS Zagłębie Sosnowiec) – odpadła w 1/16 finału
 drużyna (Kędziora, Ostojska, Puda, Socha) – zajęła 4. miejsce

szpada 
 Renata Knapik (Krakowski Klub Szermierzy) – odpadła w półfinale 
 Małgorzata Stroka (AZS AWF Warszawa) – odpadła w 1/16 finału
 Katarzyna Dąbrowa (AZS AWF Warszawa) – odpadła w 1/32 finału
 Magdalena Piekarska (AZS AWF Warszawa) – odpadła w 1/32 finału
 drużyna (Dąbrowa, Knapik, Piekarska, Stroka) – zajęła 9. miejsce

Rezultaty

Mężczyźni

Floret indywidualnie 
17 czerwca

Floret drużynowo 
20 czerwca

Szabla indywidualnie 
19 czerwca

Szabla drużynowo 
21 czerwca

Szpada indywidualnie 
16 czerwca

Szpada drużynowo 
18 czerwca

Kobiety

Floret indywidualnie 
16 czerwca

Floret drużynowo 
18 czerwca

Szabla indywidualnie 
17 czerwca

Szabla drużynowo 
20 czerwca

Szpada indywidualnie 
19 czerwca

Szpada drużynowo 
21 czerwca

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Europy w szermierce
2013 w sporcie
Zawody sportowe w Zagrzebiu
2013 w Chorwacji
Szermierka w Chorwacji